Натуральне число 945
 945 рік до нашої ери
 945 рік нашої ери